Феодор I Палеолог — имя нескольких представителей династии Палеологов:
 Феодор I Палеолог (1290—1338) — маркиз Монферратский с 1306 года, сын византийского императора Андроника II Палеолога.
 Феодор I Палеолог (1355—1407) — деспот Мореи в 1383—1407 годах.